Als achternaam:
 Schuurbeque Boeye, een Nederlands adellijk geslacht

De volgende personen: 
 Josephus Johannes Bernardus Boeyé (1766 - 1835), Nederlands/Vlaams grondeigenaar, rechter en politicus
 Emmanuel Boeyé (1778 - 1829), burgemeester van Sint-Niklaas
 Eugénie Boeye (1903 - 1983), Vlaams dichteres
 Alex Boeye (1934), Vlaams zanger

Overige betekenissen: 
 Het Middel-Nederlandse woord voor boei